Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Patrick en l'honneur de saint Patrick, patron des Irlandais :
 la  de Ballarat en Australie ;
 la  de Bundury en Australie ;
 la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne, en Australie ;
 la  de Parramatta en Australie ;
 la  de Toowoomba en Australie ;
 la cathédrale Saint-Patrick de Bridgetown, à la Barbade ;
 la  de Thunder Bay au Canada ;
 la  de Billings aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Patrick de Charlotte, aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Patrick d’El Paso, aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Patrick de Fort Worth, aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Patrick de Harrisburg, aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Patrick et l’ancienne cathédrale Saint-Patrick de New York, aux États-Unis ;
 la  de Newark aux États-Unis ;
 la  de Norwich aux États-Unis ;
 la  de Pune, en Inde ;
 la cathédrale Saint-Patrick de Dublin, en Irlande ;
 la  de Killala en Irlande ;
 la  de Skibbereen en Irlande ;
 la cathédrale Saint-Patrick de Trim, en Irlande ;
 la  de Mohale’s Hoek au Lesotho ;
 la  de Toliara à Madagascar ;
 la cathédrale Saint-Patrick d’Auckland, en Nouvelle-Zélande ;
 la cathédrale Saint-Patrick de Karachi, au Pakistan ;
 les deux cathédrales homonymes d’Armagh, au Royaume-Uni (en Irlande du Nord) :
 la cathédrale Saint-Patrick de l’Église catholique,
 la cathédrale Saint-Patrick de l’Église d’Irlande.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Patrick
~